Guggenbühl steht für:

 Guggenbühl, ein Stadtquartier von Winterthur, Schweiz
 Guggenbühl (Naturschutzgebiet), bei Emeringen im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg

Guggenbühl ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Guggenbühl (1896–1971), Schweizer Publizist und Verleger
 Adolf Guggenbühl-Craig (1923–2008), Schweizer Psychiater und Psychoanalytiker
 Allan Guggenbühl (* 1952), Schweizer Psychologe
 Gottfried Guggenbühl (1888–1959), Schweizer Historiker
 Hans Guggenbühl (Schriftsteller, 1893) (1893–1939), Schweizer Jurist und Mundartautor 
 Hans Guggenbühl (Schriftsteller, 1924) (1924–1990), Schweizer Germanist und Schriftsteller 
 Hanspeter Guggenbühl (1949–2021), Schweizer Journalist und Publizist
 Hermann Guggenbühl (1908–1960), Schweizer Architekt, Kantons- und Stadtbaumeister
 Johann Caspar Guggenbühl (1799–1862), Schweizer Unternehmer  
 Johann Jakob Guggenbühl (1816–1863), Schweizer Arzt  
 Laura Guggenbühl (1901–1985), US-amerikanische Mathematikerin
 Walter Guggenbühl (* 1927), Schweizer Elektroingenieur und Hochschullehrer